

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amédée Vernhette, (1795-1884), homme politique français.
 Jean Blaise Vernhette, (1773-1839), homme politique français
 Louis Vernhette, (1801-1883), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme